En la mitología griega, Aglaya o Aglaia (en griego antiguo Ἀγλαΐα, «la resplandeciente», «la que brilla», «la esplendorosa», «la espléndida») —también Aglaye o Áglae— puede referirse a los siguientes personajes:

 Aglaya, la más joven y bella de las tres Cárites. Simbolizaba la inteligencia, el poder creativo y la intuición del intelecto.
 Aglaya (esposa de Amitaón), esposa de Amitaón y madre de Melampo y Biante.
 Aglaya (esposa de Abas de Argos), esposa de Abas de Argos, hija de Mantineo y madre de Acrisio y Preto.
 Aglaya (esposa de Cáropo), la esposa de Cáropo y madre de Nireo.
 Aglaya (hija de Tespio), hija de Tespio y Megamede, esposa de Heracles y madre de Antíades.
 Aglaia o Aglaya, epíteto griego de la diosa Astarté.

Botánica 

 Aglaia (género), género de plantas de la familia de las meliáceas. Son árboles del Sudeste de Asia, el norte de Australia y el Pacífico.